Vema är ett släkte av blötdjur. Vema ingår i familjen Neopilinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Vema